BE — второй и последний студийный альбом британской рок-группы Beady Eye, дата выпуска 10 июня 2013 года. Премьера первой песни с BE состоялась 15 апреля в эфире радиостанции BBC Radio 1. Продюсером стал Дэйв Ситек, который уже работал с группами Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio и Jane’s Addiction. Альбом дебютировал под вторым номером в официальном английском чарте Top of the Pops. Первый сингл «Second Bite of the Apple» был выпущен в мае 2013 года и к сегодняшнему дню достиг 112-й позиции в UK Singles Chart.

Релиз 
Группа развернула активную интернет-кампанию, призывая людей распространять ссылки на сайт Beady Eye для того, чтобы открыть различные части песни «Flick of the Finger». Однако альбом был полностью выложен в Интернет за две недели до его официального релиза 10 июня. В эксклюзивное издание включены четыре бонусных трека.

Список композиций

См. также 

 Different Gear, Still Speeding

Примечания 

Альбомы Beady Eye
Альбомы Columbia Records